Sādschūr steht für:
 Sādschūr (Fluss), Fluss in der Türkei und in Syrien
 Sādschūr (Dorf), Ortschaft in Syrien